Friedrich Christian Seifert von Edelsheim – politico, scrittore e poeta tedesco
 Georg Ludwig von Edelsheim – politico e diplomatico tedesco
 Leopold Edelsheim – generale austriaco
 Maximilian von Edelsheim – generale tedesco
 Wilhelm von Edelsheim – politico e diplomatico tedesco